Kimberly Williams (ur. 1971) – amerykańska aktorka
 Kimberly Williams (ur. 1974) – amerykańska koszykarka występująca na pozycjach rozgrywającej
 Kimberly Williams (ur. 1988) – jamajska lekkoatletka, trójskoczkini